TIR steht für:
 Tabula Imperii Romani, ein Forschungsprojekt zur Archäologie des Römischen Reiches 
 Technical Institute of Radio, früherer Name der Syrian Scientific Technical Amateur Radio Society
 Tirol Cycling Team, österreichisches Radsportteam (UCI-Code)
 Total Immersion Racing, eine Rennsimulation aus dem Jahr 2002
 Total Internal Reflection, siehe Totalreflexion
 Transports Internationaux Routiers, ein zollrechtliches Versandverfahren
 Stiftung für das Tier im Recht, eine Schweizer Tierschutzorganisation

TIR als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Tirschenreuth

Tir oder Tīr steht für:
 Kurzform von Tishtrya, iranische Gottheit, siehe Persische Mythologie#Gestalten und Begriffe der iranischen Mythologie
 Tir (armenisch-parthischer Gott), armenisch-parthischer Gott der Literatur, der Wissenschaft und der Künste
 Tīr, ein Monat im iranischen Kalender, siehe Iranischer Kalender#Monatsnamen

Tir ist der Familienname folgender Personen:
 Hossein Tir (* 1997), iranischer Grasskiläufer
 Muhammad Abu Tir (* 1951), Minister der palästinensischen Hamas
 Ziyad Abu Tir (* 1973), Kommandant des „Islamischen Heiligen Krieges“

tir steht für:
 Tigrinya (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine von neun „Nationalsprachen“ Eritreas

Siehe auch:
 Abu Tir
 Tier (Begriffsklärung)

Abkürzung